Die Basketball-Afrikameisterschaft 2005 (kurz: AfroBasket 2005) ist die 23. Austragung dieses Turniers und fand vom 15. bis 25. August 2005 in der algerischen Hauptstadt Algier statt sowie in Staouéli in der Provinz Algier am Rande der Hauptstadt. In Staouéli wurden die Spiele der Vorrundengruppe B und die Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 12 statt, während in der Hauptstadt die Vorrundengruppe A und die Finalrunde ausgetragen wurde. Die Medaillengewinner des Turniers qualifizierten sich für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2006.

Titelverteidiger Angola gewann ohne Niederlage überlegen seinen vierten Titel in Folge und achten insgesamt in den letzten neun Austragungen; die geringste Punktedifferenz hatte man mit fünf Punkten beim Halbfinalsieg über den späteren Bronzemedaillengewinner Nigeria. Gastgeber Algerien schwächelte am Ende, nachdem man in der Vorrunde nur das für den Gastgeber bedeutungslose letzte Gruppenspiel gegen Mali verloren hatte. Nach einer hohen Halbfinalniederlage gegen den Senegal verlor man auch das „kleine Finale“ um die Bronzemedaille deutlich gegen Nigeria, die man in der Vorrunde noch besiegt hatte, und verpasste die algerische Auswahl so die Teilnahme an der WM-Endrunde 2006. Obwohl Senegal das Finale verlor, wurde Boniface N’dong vom Finalverlierer und Silbermedaillengewinner zum „Most Valuable Player“ gewählt.

Teilnehmer 
  – Gastgeber
  – Afrikameister 2003

Ferner nahmen aus den sechs verschiedenen Hauptzonen der FIBA Afrika folgende Mannschaften teil:
  – Zone 1
  – Zone 1
  – Zone 2
  – Zone 2
  – Zone 3
  – Zone 3, Silbermedaille 2003
  – Zone 4
  – Zone 4
  – Zone 6
  – Zone 6

Modus 
Beim Turnier wurde eine Vorrunde in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften als Rundenturnier ausgetragen. Während die beiden schlechtesten Mannschaften je Gruppe anschließend in einer Platzierungsrunde die Plätze neun bis zwölf ausspielten, erreichten die anderen acht Mannschaften die Finalrunde, die jeweils im K.-o.-System ausgetragen wurden. Die Verlierer der Spiele des Viertelfinales spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze fünf bis acht aus, während die Verlierer der Spiele des Halbfinales im „kleinen Finale“ nicht nur um die Bronzemedaille bei diesem Turnier, sondern auch um den verbleibenden Startplatz für die WM-Endrunde 2006 spielten. Die Sieger des Halbfinales waren für die WM-Endrunde qualifiziert und spielten um die Goldmedaille.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden zwischen dem 15. und dem 20. August statt.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 22. und 24. August in Algier statt.

Spiele um Platz Fünf bis Acht

Platzierungsrunden (9 bis 12) 
Die Spiele der Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 12 fanden vom 22. bis 23. August in Staouéli statt.

Siehe auch 
 Basketball-Weltmeisterschaft 2006

Weblinks 
 2005 FIBA Africa Championship for Men – Webseite des Turniers im FIBA-Archiv ()
 FIBAAFRICA.COM – Webseite des Kontinentalverbands FIBA Afrika (/englisch)

2005
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Algier
Afrikameisterschaft 2005